Bentley Motors Limited, fabricant britànic d'automòbils fundada el 18 de gener de 1919 per Walter Owen Bentley 
 Toponímia:
 Bentley (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Bentley (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Biografies:
 David Bentley (1984, Peterborough, Cambridgeshire), futbolista anglès 
 Jay Bentley (1964, Wichita, Kansas), baixista del grup californià Bad Religion
 Robert J. Bentley (Columbiana, Alabama, 1943), Governador d'Alabama
 Richard Bentley (Oulton, Leeds, 1662 - 1742), filòsof, estudiós de la literatura i crític anglès
 Wes Bentley (Jonesboro, Arkansas, 1978), actor de pel·lícules i sèries de televisió